Termin RUTA ima više značenja.
 Pirimidin oksigenaza, enzim
 Ruta (biljka)

Vidi još 
 Rut